Иммуноло́гия (от  — свободный, освобождённый, избавленный от чего-либо +  — знание) — медико-биологическая наука, изучающая реакции организма на чужеродные структуры (антигены): механизмы этих реакций, их проявления, течение и исход в норме и патологии, а также разрабатывающая методы исследования и лечения.

Предмет изучения иммунологии 
 Строение иммунной системы;
 Закономерности и механизмы развития иммунных реакций;
 Механизмы контроля и регуляции иммунных реакций;
 Болезни иммунной системы и её дисфункции;
 Условия и закономерности развития иммунопатологических реакций и способы их коррекции;
 Возможность использования резервов и механизмов иммунной системы в борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями;
 Иммунологические проблемы репродукции;
 Иммунологические проблемы трансплантации органов и тканей.

Направления иммунологии

Общая иммунология 
Общая иммунология изучает клеточные и молекулярные основы иммунных реакций, их регуляцию, генетический контроль, а также роль иммунных механизмов в процессах индивидуального развития.

Частная иммунология 
Частная иммунология носит прикладной характер; к основным направлениям её относятся: иммунопатология, молекулярная иммунология, иммунология эмбриогенеза, аллергология, трансплантационная иммунология, инфекционная иммунология, иммунохимия, иммуноморфология, нейроиммунология.

Клиническая иммунология или иммунопатология — клиническая и лабораторная дисциплина, которая занимается обследованием, диагностикой и лечением больных с заболеваниями или патологическими процессами, развивающимися в результате нарушения иммунных механизмов, а также теми случаями, когда иммунологические манипуляции являются важной частью терапии и/или профилактики.

Инфекционная иммунология — раздел иммунологии, изучающий иммунный ответ при инфекционных болезнях человека и животных и разрабатывающий методы специфической профилактики, диагностики и лечения этих болезней.

Неинфекционная иммунология — совокупность разделов иммунологии, изучающих иммунный ответ организма на антигены, не связанные с возбудителями инфекционных и инвазионных болезней, например, на изоантигены, опухолевые антигены и т. д.

Молекулярная иммунология — раздел иммунологии, изучающий молекулярные механизмы иммунного ответа.

Радиационная иммунология — раздел иммунологии, изучающий изменения иммунного ответа под воздействием ионизирующих излучений, разрабатывающий методы их использования для подавления трансплантационного иммунитета, методы восстановления системы иммунитета при лучевых поражениях и т. д.

Иммунология эмбриогенеза или иммунология репродукции — раздел иммунологии и эмбриологии, изучающий процессы становления антигенной структуры тканей и органов в ходе эмбрионального развития и иммунологические взаимоотношения организма матери и плода.

Иммуноморфология — раздел иммунологии, изучающий клеточные основы иммунитета.

Иммунохимия — раздел иммунологии, изучающий химические основы иммунного ответа.

Трансплантационная иммунология изучает иммунную несовместимость тканей, отторжение трансплантатов, условия и способы преодоления несовместимости.

Микробиологическая иммунология

История иммунологии

Древний мир и Средние Века 
1000 г. до н. э. — первые инокуляции содержимого оспенных папул здоровым людям с целью их защиты от острой формы заболевания проводились в Китае, а затем распространились в Индию, Европу, Малую Азию, на Кавказ.[источник?]

1546 г. — выходит книга итальянского врача Джироламо Фракасторо «Зараза» (), в которой он развивает теорию приобретённого иммунитета, выдвинутую ещё в XI веке Авиценной. Авиценна и Фракасторо полагали, что все болезни вызываются мелкими «семенами», переносимыми от человека к человеку. Разные «семена заразы» имеют различное сродство к разным растениям и животным, а внутри организма — к различным органам и жидкостям тела.

Первые вакцины 
С 1701 вариоляция (прививание от оспы) получает распространение в Константинополе, откуда распространяется в Европу.

В 1722 принц и принцесса Уэльские привили оспу двум своим дочерям, чем подали монарший пример жителям Англии.

В Лондоне в 1746 был открыт специальный Госпиталь святого Панкратия, в котором всем желающим прививали оспу.

12 октября 1768 один из лучших врачей-инокуляторов Томас Димсдейл произвел оспопрививание императрице Екатерине II и её сыну Павлу.

В 1796 после тридцати лет исследований Эдвард Дженнер опробовал метод прививания людей коровьей оспой на 8-летнем мальчике, а затем ещё на 23 людях. В 1798 г. он опубликовал результаты своих исследований. Дженнер разработал врачебную технику оспопрививания, которую назвал вакцинацией (от  — корова).

Иммунологическая революция 
В 1880 г. выходит в свет статья Луи Пастера о защите кур от холеры путём их иммунизации патогеном со сниженной вирулентностью.

В 1881 г. Пастер проводит публичный эксперимент по прививке 27 овцам сибиреязвенной вакцины, а в 1885 г. успешно испытывает вакцину от бешенства на мальчике, укушенном бешеной собакой. Эти события знаменуют собой зарождение инфекционной иммунологии и начало эры вакцинации.

В 1883 г. иммунолог Илья Мечников сделал первое сообщение по фагоцитарной теории иммунитета на съезде врачей-естествоиспытателей в Одессе. Именно Мечников стоял у истоков познания вопросов клеточного иммунитета. Мечников показал, что в организме человека присутствуют особые амебоидные подвижные клетки — нейтрофилы и макрофаги, которые поглощают и переваривают патогенные микроорганизмы. Именно им он отдавал первичную роль в защите организма.

В 1890 г. немецкий врач Эмиль фон Беринг совместно с Сибасабуро Китасато показал, что в крови людей, переболевших дифтерией или столбняком, образуются антитоксины, которые обеспечивают иммунитет к этим болезням как самим переболевшим, так и тем, кому такая кровь будет перелита. В том же году на основе этих открытий был разработан метод лечения кровяной сывороткой. Работы этих учёных положили начало изучению механизмов гуморального иммунитета. А в 1901 г. Эмилю фон Берингу была присуждена первая Нобелевская премия по физиологии и медицине «за работу по сывороточной терапии, главным образом за её применение при лечении дифтерии, что открыло новые пути в медицинской науке и дало в руки врачей победоносное оружие против болезни и смерти».

В 1891 г. выходит статья немецкого фармаколога Пауля Эрлиха, в которой он термином «антитело» обозначает противомикробные вещества крови. Параллельно с Мечниковым, Эрлих разрабатывал свою теорию иммунной защиты организма. Эрлих заметил, что основным свойством антител является их ярко выраженная специфичность. Пытаясь понять это явление специфичности, Эрлих выдвинул теорию «боковых цепей», в соответствии с которой антитела в виде рецепторов предшествуют на поверхности клеток. Позже эта в целом умозрительная теория подтвердилась с некоторыми изменениями.

Две теории — фагоцитарная (клеточная) и гуморальная — в период своего возникновения стояли на антагонистических позициях. В 1908 г. Мечников и Эрлих разделили Нобелевскую премию в области медицины, а позже выяснилось, что их теории дополняют друг друга.

В 1900 г. австрийский врач — иммунолог Карл Ландштейнер открыл группы крови человека, за что в 1930 г. был удостоен Нобелевской премии.

В 1904 г. известный химик Сванте Аррениус доказал обратимость взаимодействия антиген — антитело и заложил основы иммунохимии.

В 1908 г. в Германии и Франции основаны первые научные журналы, публикующие статьи по иммунологии, —  и Annales de I’lnstitut Pasteur, с 1916 г. в США выходит American Journal of Immunology.

В 1913 г. была организована .

К концу 40х гг. созданием целого набора вакцин против опаснейших инфекционных возбудителей (оспы, бешенства, холеры, чумы, брюшного тифа, желтой лихорадки, дифтерии, столбняка) завершается первый этап развития иммунологии.

Прорыв в теоретической иммунологии 
Несмотря на успехи инфекционной иммунологии, экспериментальная и теоретическая иммунология в середине века оставались в зачаточном состоянии.

Новый этап развития иммунологии связан с именем австралийского вирусолога Фрэнка Макфарлейна Бернета. Он стал автором клонально-селективной теории иммунитета и первооткрывателем явления иммунотолерантности, за что в 1960 г. получил Нобелевскую премию.

Изучение иммуноглобулинов началось с работы по электрофорезу белков крови Арне Тиселиуса 1937 года.

Затем в течение 40х −60х гг. были открыты классы и изотипы иммуноглобулинов, а в 1962 г. Родни Портер предложил модель структуры молекул иммуноглобулинов, которая оказалась универсальной для иммуноглобулинов всех изотипов и совершенно верной и по сегодняшний день.

60-е — начало 80-х годов — этап выделения всевозможных факторов — гуморальных медиаторов иммунного ответа из супернатантов клеточных культур. С середины 80-х годов и по настоящее время в иммунологию вошли методы молекулярного клонирования, трансгенные мыши и мыши с удалением заданных генов (knokout).

В работах Джеймса Гованса 60-х годов XX в. показана роль лимфоцитов в организме. Гованс в опытах на крысах показал, что хронический дренаж грудного лимфатического протока, который физически «вынимает» лимфоциты из организма, приводит к утрате способности животных к развитию иммунного ответа.

В середине XX в. команда во главе с американским генетиком и иммунологом Джорджем Снеллом проводила опыты с мышами, которые привели к открытию главного комплекса гистосовместимости и законов трансплантации, за что Снелл и получил Нобелевскую премию в 1980 г.

В 2011 г. Нобелевскую премию по физиологии или медицине получил французский иммунолог Жюль Офман за работу «по исследованию активации врождённого иммунитета».

В XXI веке основными задачами иммунологии стали: изучение молекулярных механизмов иммунитета — как врождённого, так и приобретённого, разработка новых вакцин и методов лечения аллергии, иммунодефицитов, онкологических заболеваний.

Список Нобелевских лауреатов по физиологии и медицине за работы в области иммунологии

Журналы по иммунологии 
 Иммунология ISSN 02064952
 Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология (сайт журнала)
 Медицинская иммунология (сайт журнала) ISSN 15630625
 Российский аллергологический журнал (сайт журнала)
 Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology (сайт журнала) ISSN 10623345
 Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology (сайт журнала) ISSN 15284050
 Internationals Journal of Immunogenetics (сайт журнала) ISSN 1744313X
 Immunogenetics (сайт журнала) ISSN 00937711
 Journal of Immunology ISSN 00221767
 Journal of Immunotherapy (сайт журнала) ISSN 15249557
 Nature Reviews Immunology ISSN 14741733
 Journal of Allergy Clinical Immunology (сайт журнала) ISSN 10976825
 Allergy (сайт журнала) ISSN 01054538
 Clinical & Experimental Allergy (сайт журнала) ISSN 13652222
 International Archives of Allergy and Immunology (сайт журнала) ISSN 10182438
 Pediatric Allergy and Immunology (сайт журнала) ISSN 09056157
 Annals of Allergy and Asthma Immunology (сайт журнала)
 Clinical Review of Allergy Immunology (сайт журнала) ISSN 10800549
 Contact Dermatitis(сайт журнала) ISSN 01051873
 Journal of Asthma (сайт журнала) ISSN 11786965
 Allergy Asthma Proceedings (сайт журнала) ISSN 15396304
 World Allergy Organization Journal (сайт журнала) ISSN 19394551

См. также 
 Нейроиммунология

Литература

Ссылки 

 
 Материалы по иммунологии от Российской Академии Наук
 Материалы по иммунологии
 Материалы по истории иммунологии
 Элементы большой науки.

 

Иммунология
Медицинская терминология